182 rok naszej ery
 182 rok przed naszą erą
 182 liczba naturalna 
 galaktyka NGC 182
 planetoida (182) Elsa
 droga wojewódzka nr 182
 seria 182 ČD kolei czeskich
 zespół Blink-182
 album Blink-182
 pułki piechoty:
 182 Pułk Piechoty (II RP) – polski pułk piechoty okresu II RP
 182 Pułk Piechoty (16 Saksoński) – niemiecki pułk piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego
 182 Grochowski Pułk Piechoty – rosyjski pułk piechoty okresu Imperium Rosyjskiego